Single numer jeden w roku 2008 (USA)
 Single numer jeden w roku 2008 (Japonia)

Zobacz też